ISU steht als Abkürzung für:

 Flughafen Sulaimaniyya, ein internationaler Flughafen außerhalb der Stadt Sulaimaniyya in der Autonomen Region Kurdistan im Irak nach dem IATA-Code
 Industry Solution Utilities, branchenspezifische Softwarelösung von SAP für die Versorgungsindustrie; siehe SAP for Utilities
 Informationssystem Stadt und Umwelt Berlin, das System ermöglicht die Aufbereitung, Bereitstellung, Bewertung und Visualisierung von Umweltdaten
 Innovativer Sattelauflieger Umschlag der Rail Cargo Austria
 Internal Security Unit (IRA), Aufklärungseinheit der IRA zum Aufspüren von Informanten
 International Skating Union, die Internationale Eislaufunion
 International Student Union, Interessenvertretung der ausländischen Studenten in Norwegen
 Internationale Stauden-Union, auch International Hardy Plant Union
 Internationale Schule Ulm/Neu-Ulm (ISU), auch International School of Ulm, eine internationale Schule in Neu-Ulm
 International Salvage Union, internationale Interessensvertretung der maritimen Bergungsunternehmen mit Sitz in London

ISU ist ein mehrschichtiges russisches Akronym für:
 „Iossif Stalin“-„Samochodnaja Ustanowka“, sowjetische Selbstfahrlafette auf dem Fahrgestell des IS-Panzers
 ISU-122, vornehmlich als Jagdpanzer eingesetzte Selbstfahrlafette mit 122-mm-Kanone
 ISU-152, vornehmlich als Sturmgeschütz eingesetzte Selbstfahrlafette mit 152-mm-Kanone

ISU steht für folgende  Universitäten:

 Idaho State University, staatliche Universität in den Vereinigten Staaten
 Illinois State University, staatliche Universität in den Vereinigten Staaten
 Indiana State University, staatliche Universität in den Vereinigten Staaten
 International Space University, private Universität in Frankreich
 Iowa State University, staatliche Universität in den Vereinigten Staaten

Isu steht für:

 Isu, eine Bantu-Sprache
 Isu (Nigeria), Stadt und Local Government Area in Nigeria 
 ein Dorf in Osttimor, siehe Lelaufe
 ein ehemaliges Dorf auf der indonesischen Insel Teun, siehe Teun
 Isu (Berg), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Isu (Fluss), Fluss im Distrikt Uummannaq, Grönland

Isu ist der Name folgender Personen:
 Isu (Pharao), altägyptischer König der 8. Dynastie

ISU